Карлос Куадрас Кироа (; род. 24 августа 1988, Гуамучиль, Синалоа, Мексика) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий во второй наилегчайшей, в легчайшей, и во второй легчайшей весовых категориях. Чемпион Панамериканских игр (2007) в весе до 54 кг в любителях.
Среди профессионалов бывший чемпион мира по версии WBC (2014—2016) во 2-м наилегчайшем весе.

Любительская карьера 
 2003. Чемпион юношеских панамериканских игр в Мехико, Мексика в весовой категории до 48 кг. В финале победил Луиса Гуаминса (Эквадор).
 2004. Серебряный призёр панамериканских игр среди кадетов в Колорадо-Спрингс, США в весовой категории 52 кг. В финале проиграл Ригоберто Фигероа (Пуэрто-Рико) 12-14.
 2005. Чемпион Международных юношеских Олимпийских игр в городе Браунсвилл, США (до 52 кг.) Победил Шона Никола (США) 14-12 и Майкла Гильена (Пуэрто-Рико) RSC-OS 2.
 2007. Бронзовый призёр квалификационного турнира на панамериканские игры в Баркисимето, Венесуэла (до 54 кг.) Победил Хорхе Диаса (Пуэрто-Рико) 34-15, Проиграл Роберту Маррокину (США) 23-26.
 2007. Чемпион панамериканских игр в Рио-де-Жанейро, Бразилия, (до 54 кг.) Победил Рамиро Рохас (Колумбия) 13-7, Джеймса Дина Перейра (Бразилия) 20-15, Клаудио Марреро (Доминиканская Республика) 15-11.
 2007. Участник Чемпионат мира в Чикаго, США (до 54 кг.) Победил Шен Синь Ли (Китай, Тайбэй) RSC-OS 3. Проиграл Джо Мюррею (Англия) 19-28.
 2007. Бронзовый призёр национального Чемпионата Мексики (до 54 кг.) Проиграл Оскару Вальдесу.

Профессиональная карьера 
Куадрас дебютировал на профессиональном ринге в мае 2008 года. С высокой периодичностью побеждал своих оппонентов преимущественно нокаутом. Выступал в основном во втором легчайшей (до 55,3) и легчайшей (до 53,5) весовых категориях.

В 2010 году завоевал интерконтинентальный молодёжный титул по версии WBC во второй наилегчайшей весовой категории (до 52,2 кг).

В сентябре 2011 года нокаутировал мексиканца Джонни Гарсию и завоевал континентальный титул Америки по версии WBC.

В 2012 году нокаутировал филиппинца Рональда Барреру и завоевал серебряный титул чемпиона мира по версии WBC. В 2013 году защитил титул нокаутом в бою с мексиканцем Виктором Залетой.

31 мая 2014 года Карлос Куадрас победил техническим решением судей тайского боксёра Срисакета Сор Рунгвисаи и стал новым чемпионом мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг).

4 апреля 2015 года в бою за титул чемпиона мира по версии WBC выиграл единогласным решением судей у панамца Луиса Консепсьона и защитил титул.

10 сентября 2016 года уступил Роману Гонсалесу единогласным решением судей, потерпел первое поражение в профессиональной карьере и потерял титул чемпиона мира по версии WBC.

23 октября 2020 года получил первое досрочное поражение техническим нокаутом в 11 раунде от соотечественника Хуана Франсиско Эстрады (40-3), в бою за титул чемпиона мира по версии WBC (2-я защита Эстрады) во 2-м наилегчайшем весе.

Статистика профессиональных боёв

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу во втором наилегчайшем весе

Примечания

Ссылки 
 
 Карлос Куадрас — страница на сайте vRINGe.com

Боксёры Мексики
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй наилегчайшей весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета